mini|120px| Vichy
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1932 war das fünfte Turnier in dieser Disziplin des Karambolage und fand vom 1. bis zum 5. Juni 1932 in Vichy statt. Es war die zweite Dreiband-Weltmeisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Der Weltmeister von 1930, Henk Robijns aus den Niederlanden, nahm erneut an dem Turnier teil und wurde zum zweiten Mal Weltmeister. Da sowohl Robijns als auch der Spanier Claudio Puigvert am Ende der Finalrunde 12:2 Punkte hatten, musste eine Stichpartie um den Titel gespielt werden. Robijns siegte deutlich mit 50:26 in 59 Aufnahmen. Der Titelverteidiger Enrique Miró aus Spanien wurde in der Finalrunde nur Letzter. Zum ersten Mal in der Geschichte der Dreiband-Weltmeisterschaften konnten Spieler Partien mit einem Durchschnitt von über 1,000 beenden. Den neuen Weltrekord erzielte der Spanier Claudio Puigvert mit 50 Punkten in 44 Aufnahmen. Gespielt in der Partie gegen seinen Landsmann Miró. Das ergab einen BED von 1,136. Der ägyptische Weltmeister von 1928 und 1929, Edmond Soussa, konnte am Ende nur den fünften Platz belegen. Der einzige deutsche Teilnehmer Otto Unshelm schied als Letzter der Gruppe B schon nach der Gruppenphase aus. Der Schweizer Alfred Aeberhard belegte hinter Puigvert den dritten Platz.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen „Jeder gegen Jeden“ bis 50 Punkte. Die Gruppen A und B und bestanden aus je 5 Spielern. Die beiden Gruppenletzten schieden nach der Gruppenphase aus.

Vorrunde

Finalrunde

Einzelnachweise 

1932
Karambolageveranstaltung 1932
Billardturnier in Vichy